Chiesa di San Modesto ad Aldeno
 Chiesa di San Modesto a Benevento